Preu, usado como apócope, o las siglas PREU, pueden referirse a:
 Partido Republicano (Estados Unidos)
 Preuniversitario (término ambiguo)